{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Tenten 
|nombre_ja = テンテン
|nombre_ja_latino = Tenten 
|imagen =
|fechanacimiento = 9 de marzo
|edad =12-13
|canon = Konoha
|primera aparición =
|Género=femenino

{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = Jutsu
|listatecnicas =Sōushōryu no jutsuShōryū no MaiSouryu TenkasaiKusari FuubouDainamikku-EntoriKuchiyose no Jutsu
|tipoextra1 =Estadísticas
|listaextra1 =
|tipoextra2 =
|listaextra2 =
}}

 es un personaje de la serie Naruto de anime y manga.
La repetición de la misma sílaba dos veces es un esquema de nombramiento popular para los pandas; su estilo de peinado también se asemeja a las orejas del panda. “Tenten” puede también referir a las marcas dobles pequeñas que aparecen en hiragana japoneses y las katakanas para cambiar la pronunciación de ciertos caracteres (por ejemplo, “TA” [た] se convierte en “da” [だ] con la adición de “tenten”). Tenten puede también significar divinamente, que podría referir a su uso del jutsu que implica el saltar en el aire. También podría referirse a su puntería (TenTen-1010, o sea, diez de diez).

Historia 

Tenten es un personaje secundario de la serie y la integrante femenina del equipo de Rock Lee, Neji Hyūga y su sensei Might Guy. Una chica sencilla, que viste un traje chino con dos moños en la cabeza. Está ahí para entrenar con Neji y también para calmar a Rock Lee en sus desatadas locuras de sobreesforzarse gravemente. Tenten cree que una kunoichi puede ser tan experta como un shinobi, y su meta en vida es algún día ser tan grande como Tsunade, a quien admira profundamente. Tenten es especialista en armamento, y utiliza pergaminos para convocar las armas en la batalla. Su exactitud es al parecer impecable, como ella puede golpear una diana el 100% de las veces. Tenten junta estos talentos convocando un millar de armas en batalla y lanzándolas contra los oponentes en rápida sucesión.

Primera temporada

El examen de Chūnin 

En la primera prueba del examen, Tenten copia las respuestas de Shino mediante espejos controlados por hilos ninja y las comparte con Lee. Ella decide tomar la décima pregunta y no abandonar, por lo que ella y su equipo pasan a la segunda fase. En esta, se separa de su equipo para explorar el área. Después sale junto a Neji a buscar a Lee y presenciar la batalla de Sasuke contra los shinobi de la aldea del Sonido. Tenten regaña a Lee por ser tan precipitado y luego ella y su equipo se retiran para cumplir satisfactoriamente la segunda prueba.
Durante los combates preliminares del examen de Chūnin, Tenten lucha contra Temari. Tenten comienza el combate lanzando varias ráfagas de armas contra Temari, aunque esta las desvía con su abanico. Después de que Tenten intente utilizar su Sōshōryu no jutsu, Temari utiliza su abanico para atrapar a Tenten en un ciclón de viento cortante que la propulsa en el aire, tras desaparecer el ciclón Temari golpea a Tenten duramente con su abanico. Luego de eso Lee se enfada y ataca a Temari, si bien ella detiene el ataque fácilmente con su abanico.

Relleno del anime 
Tenten fue muchas veces a misiones con Rock Lee , Naruto y Neji y demuestra ser una gran observadora, dando importancia a hechos que otros pasan por alto, aunque a veces "mete la pata" cuando dice algo inapropiado. En el último tramo del relleno, Tenten es la única Genin de Konoha que no irá a la misión de ayudar a los shinobis de la arena, debido a que estaba fuera en una misión, enojándose por ello y desquitándose con Lee.

Segunda temporada 

En el tiempo pasado, Tenten finalmente consigue el rango de Chūnin y su arsenal de armamento también parece haberse ampliado, pues ella ahora mantiene sus armas en un pergamino grande y en varios más pequeños.

Rescate de Gaara 
Se envía al Equipo Guy y al equipo Kakashi como ayuda en el rescate de Gaara. A lo largo del rescate, el grupo encuentra a miembros de la Organización Akatsuki. Luego, es encerrada en una prisión de agua de Kisame, y es salvada por Neji. Después de derrotar a Kisame, el equipo se dispersa para quitar varios sellos que están en los alrededores de la entrada a la guarida. Aunque tienen éxito, cada uno se ve forzado a luchar contra copias exactas de sí mismo. El clon de Tenten está hecho de agua. Al no tener fatiga por no ser humano, el clon va tomando ventaja en la pelea, sobre todo al envolver y arrastrar a Tenten con una cadena y arrojarla a un río. La kuinochi queda casi inconsciente, pero es motivada por Lee, quien le recuerda lo mucho que se han esforzado para volverse Chunnin. Tenten lanza a su clon su técnica "Souryu Tenkasai" (Destrucción Dispersa del Doble Dragón), el cual destruye parte de suelo y al clon, dándole la victoria a la kuinochi.

Invasión de Akatsuki 
Tenten y su grupo están en una misión. Al regresar, ven un grupo de aves que huyen de Konoha por la escalofriante batalla de Pain. El grupo se dirige hacia allí, y en el camino se encuentran con Gamabunta, herido. Cuando llegan a Konoha ven a Hinata herida de gravedad y se disponen a ayudarla. Es en ese momento cuando TenTen le dice a Neji que avise a un Ninja médico, porque Hinata no estaba muerta.

Personalidad 
Tenten es muy sencilla, expresiva y espontánea.  A  pesar de esto,  nunca falta el respeto a las demás personas, aunque muchas veces tiene pequeñas "metidas de pata". Casi siempre se muestra alegre y procura ayudar tanto en la moral como en sus acciones a sus compañeros de equipo. Por lo general, siempre esta llamándole la atención a su sensei  Guy,  y a Lee por su forma de comportarse, y ayudando a Neji a entrenar. Demuestra un gran respeto y admiración por Tsunade.

Habilidades 
Tenten es una experta en el uso de todo tipo de armas y herramientas Ninja, las cuales lleva selladas en el interior de pergaminos especiales desde los que puede invocarlas a voluntad, lo que la hace una oponente peligrosa al llevar muchas más armas de lo que pueda parecer a simple vista. 

En la primera parte, su arsenal se componía mayormente de armas arrojadizas como Kunai, Shuriken, agujas Senbon, pequeñas dagas, guadañas... Ser capaz de arrojar tal cantidad de armas, cada una con diferente peso y equilibrio, en una sucesión rápida y con una enorme precisión (de un 100% de aciertos según sus compañeros de equipo) muestran lo capaz que es TenTen con sus armas. También suele emplear hilos para guiar y redirigir sus armas. 

Sin embargo, también se la ha visto haciendo uso de armas de combate cuerpo a cuerpo como Tonfas o bastones con una gran habilidad, aunque sin embargo su método favorito de ataque es el ataque a distancia. En general todas estás armas estaban selladas en una serie de pequeños pergaminos.

En la segunda Parte Tenten guarda sus armas en un enorme pergamino que lleva sujeto a la espalda y en varios más pequeños, lo que muestra que su arsenal ha aumentado. También se la ha visto haciendo uso de una mayor variedad de armas, como Shuriken gigantes, kusarigama, espadas gigantes, dagas de combate cuerpo a cuerpo... También ha mostrado un gran dominio en el uso de las tarjetas explosivas, empleando varias veces éstas en conjunto con Kunais para lanzar una lluvia de proyectiles explosivos al enemigo. 
Otras nuevas adicciones destacadas a su arsenal han sido una resistente cúpula de metal para protegerse de los ataques, y también se la ha visto invocar una bola de fuego desde uno de sus pergaminos pequeños.

Sin olvidar que tenten es increíblemente fuerte en taijutsu, ya que su equipo se basaba en fuerza física y velocidad, eso ayudó mucho a tenten en poder cargar armas muy pesadas y sin olvidar el arma más fuerte y pesada que es el abanico de Bashōsen, dándole a tenten en la guerra más fuerza para atacar. También que esa arma requería mucho chakra y control preciso, no nos olvidemos que tenten no era muy buena en chakra control, pero aun así pudo portar un arma tan peligrosa como esa

Armas 
Algunas de las armas usadas por TenTen son:
 Kunai
 Doble kunai
 Shuriken
 Shuriken gigante
 Senbon
 Sellos explosivos
 Bombas de humo
 Kusarigama
 Bo
 Bokken
 Tonfa
 Tanto-Shinai
 Kyu Yumi
 Jutte
 Jidanda
 Bashosen

Misiones Completas 
 Rango D:38 
 Rango C: 41
 Rango B: 32
 Rango A: 10
 Rango S: 1

Frases 

-"Mi meta es volverme una gran kunoichi, como la gran Tsunade-sama".

-"Debo volverme más fuerte, ¡más fuerte que el yo de ayer!"

-"¡No seré la única que se quede atrás!"

-"¡Aún no me voy a rendir!".

-"¡Yo voy a salvar a todas las personas buenas!"

-"¿Acaso necesito una razón para salvar una vida?"

-"¡Yo voy a salvar a todas las personas, junto a Neji, Lee y Gai-sensei!"

Referencias

Véase también 

Personajes de Naruto